— японская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде. Она победительница зимней Универсиады 2007 года, бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года,чемпионка Японии 2013 года. По состоянию на 2012 год занимала 2-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Личные данные 
Акико пропустила сезон 2003—2004, заболев нервной анорексией.

Карьера 
В сезоне 2001—2002 она завоевала бронзовую медаль в Гран-при по фигурному катанию среди юниоров и участвовала в чемпионате мира среди юниоров и чемпионате четырёх континентов. В 2002—2003 годах она стала первой на этапе Гран-при в США. Однако, весь следующий сезон была вынуждена пропустить из-за заболевания анорексией. В следующем сезоне она вернулась в фигурное катание, и неплохо выступила на зимней Универсиаде. Ну а в 2008 году стала второй на своём первом взрослом этапе Гран-при «NHK Trophy».

Завоевав серебряную медаль на чемпионате Японии 2010 года, Акико получила право представлять страну на Олимпийских играх в Ванкувере, где стала 8-й.

Программы

Спортивные достижения

Результаты после 2010 года

Результаты с 2004 по 2010 год

Результаты до 2004 года

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2001

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 

Фигуристы Японии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Универсиады по фигурному катанию